Quadratur des Kreises steht für:

 Quadratur des Kreises, ein klassisches Problem der Geometrie
 Quadratur des Kreises (Drama), Komödie von Walentin Petrowitsch Katajew
 Quadratur des Kreises (Film), deutscher Film von Boleslaw Barlog (1968) 
 Quadratur des Kreises (Album), Album der Band Freundeskreis (1997)